El Trofeu Comte de Godó 1979 és una competició tennística que es jugà sobre terra batuda pertanyent al circuit Grand Prix. La 27a edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 14 d'octubre de 1979 en el Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí
 Quadre dobles masculins

1979
Competicions esportives del 1979 a Catalunya